Bastutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bastutjärnen, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Bastutjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Bastutjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Bastutjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Bastutjärnen (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (7,35 ha)
Stora Bastutjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Bastutjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (8,68 ha)
Stor-Bastutjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (12,8 ha)
Bastutjärnarna, sjö i Sundsvalls kommun, 
Bastutjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (6,4 ha)
Bastutjärnen (Stöde socken, Medelpad, 691456-153419), sjö i Sundsvalls kommun, 
Bastutjärnen (Stöde socken, Medelpad, 693329-154158), sjö i Sundsvalls kommun,  (10 ha)
Bastutjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bastutjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (15,1 ha)
Bastutjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Bastutjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bastutjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,07 ha)
Bastutjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 695854-160579), sjö i Härnösands kommun, 
Bastutjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 696050-159644), sjö i Härnösands kommun, 
Nedre Bastutjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,01 ha)
Övre Bastutjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,9 ha)
Bastutjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Bastutjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715439-169118), sjö i Vindelns kommun, 
Bastutjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715515-170494), sjö i Skellefteå kommun och Vindelns kommun,  (24,9 ha)
Bastutjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715933-169324), sjö i Vindelns kommun, 
Bastutjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Nedre Bastutjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Övre Bastutjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Bastutjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716833-164925), sjö i Lycksele kommun,  (23,5 ha)
Bastutjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718140-166012), sjö i Lycksele kommun,  (10,7 ha)
Bastutjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (35,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn